Bidžan si può riferire a:
 un fiume della Russia orientale
 un centro abitato situato nell'Oblast' autonoma ebraica, in Russia